Дистель (, ) — немецкая и французская фамилия.

Носители фамилий 
 Дистель, Людвиг (1825—1879) — немецкий протестантский педагог и теолог.
 Дистель, Петер-Михаэль (род. 1952) — немецкий политик.
 Дистель, Саша (1933—2004) — французский певец, композитор и актёр.

Другое 
Дистель (узел) ( — Дистеля штык) — схватывающий узел в арбористике.